Scyliorhinus är ett släkte av hajar som beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1816. Scyliorhinus ingår i familjen rödhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rödhajar
Scyliorhinus